Pluie :
 Pluie, film néerlandais de 1929 réalisé par Joris Ivens
 Pluie, film américain de 1932 réalisé par Lewis Milestone
 Pluie (Lluvia), film argentin de 2008 réalisé par Paula Hernández